Фелікс Петерманн (; 7 квітня 1984, м. Марктобердорф, Німеччина) — німецький хокеїст, захисник. Виступає за «Ред Булл» у Німецькій хокейній лізі.

Кар'єра 
Клубна 
У сезоні 2000/01 дебютує в складі ХК «Фюссен» (Оберліга). Через три роки дебютує в ДЕЛ у складі Нюрнберг Айс-Тайгерс. У сезоні 2006/07 дебютує в складі «Адлер Мангейм», ставши чемпіоном Німеччини в дебютному сезоні. У складі «орлів» загалом відіграв чотири сезони, з сезону 2010/11 по листопад 2015 виступав за  мюнхенський Ред Булл, отримав травму та завершив свої виступи.

Збірні 
У складі юніорської збірної Німеччини виступав на юніорських чемпіонатах світу 2001, 2003 та 2004 років.

Досягнення 
 Учасник матчу All-Star ДЕЛ — 2006.
 Чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм» — 2007.

Статистика

Примітки

Посилання 
Профіль на hockeydb.com 
Профіль на eliteprospects 

Німецькі хокеїсти
Хокеїсти «Фюссена»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Гравці збірної Німеччини з хокею